Karl Jaspers (1883-1969), psychiatre et philosophe allemand ;
 Michel Jaspers (1935-), architecte postmoderne belge ;
 Dick Jaspers (1965-), champion néerlandais de billard ;
 Martijn Jaspers (1987-), coureur cycliste néerlandais.